Péter János (1853–1933) műfordító, tankönyvíró, iskolaigazgató
 Péter János (1870–1944) pedagógus, műfordító
 Péter János (1905–1976) orvos, egyetemi tanár, higiénikus
 Péter János (1910–1999) református püspök, külügyminiszter (1961-1973)
 Péter János (1971–) fuvolista, az ex-M.É.Z., a Shannon.hu és a Firkin zenekarok tagja